

Architettura 
 Abbazia di Muri – abbazia situata a Muri (Svizzera)
 Abbazia di Muri-Gries – abbazia situata a Bolzano (Italia)
 Necropoli di Li Muri – sito archeologico situato ad Arzachena (Italia)

Cinema 
 I muri – film del 1968 diretto da András Kovács

Geografia

India 
 Muri – città nel distretto di Ranchi (Jharkhand)

Svizzera 
 Muri, già Muri (Freiamt) – comune nel distretto di Muri (Canton Argovia)
 Distretto di Muri – distretto con capoluogo Muri
 Muri bei Bern – città nel circondario di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)

Storia 
 Movimento Unitario di Rinnovamento Italiano – movimento politico italiano

Persone 
 Augusto Di Muri (1973) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 André Muri (1981) – calciatore norvegese
 Elisa Muri (1984) – pallavolista italian